Трка на 5.000 метара у мушкој конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржано је 30. августа и 1. септембра на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену 1987. у Риму није бранио Саид Аоуита из Марокa.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичара из 33 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)

 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)

 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1991. 
Списак рекорда у трци на 5.000 метара пре почетка светског првенства 13. августа 1991. године:

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбољих тркача на 5.000 метара пре почетка првенства (13. августа 1991), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1991.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 30. августа 1991. године у 18:15 по локалном времену. Такмичари су били подељени у 3 групе. По 4 најбољих атлетичара из сваке групе обезбеђује директну квалификацију у финале (КВ) и 3 такмичара са најбољим временом из три групе (кв) - укупно 15 атлетичара у финалу.,,

Финале 
Такмичење је одржано 1. септембра 1991. године у 17:10 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати трке на 5.000 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном